Ribnik bezeichnet:

 einen Ort und die zugehörige Gemeinde in Bosnien und Herzegowina, siehe Ribnik (Bosnien)
 einen Ort in Bulgarien, siehe Ribnik (Bulgarien), siehe auch: Ribnik Island
 einen Ort in Nordkroatien (deutsch Riburg), siehe Ribnik (Kroatien)
 Ribnik, deutscher Name der Gemeinde Rybníček in Tschechien
 Ribnik, deutscher Name der Gemeinde Rybníky in Tschechien
 Ribnik, deutscher Name der Gemeinde Rybníky na Moravě in Tschechien

Siehe auch:
 Rybnik